Здравый смысл — многозначный термин:

 Здравый смысл — совокупность взглядов на окружающую действительность, навыков, форм мышления, выработанных и используемых человеком в повседневной практической деятельности, которые разделяют почти все люди и которые можно разумно ожидать от почти всех людей без необходимости обсуждения.
 «Здравый смысл» — памфлет Томаса Пейна (1776), содержавший идеологическое обоснование (программу) Американской революции.
 «Здравый смысл» — официальный печатный орган Российского гуманистического общества.